O Tronco do Ipê, romance de José de Alencar
 O Tronco do Ipê (1963), telenovela exibida pela extinta TV Paulista
 O Tronco do Ipê (1982), telenovela exibida pela TV Cultura